Nikola Vukčević (1984) – calciatore montenegrino
 Nikola Vukčević (1991) – calciatore montenegrino